El término Lambaré puede referirse a:

 Lambaré (Paraguay), ciudad del Departamento Central (Paraguay).
 El cerro Lambaré, elevación o montículo situado a orillas del río Paraguay, dentro del radio urbano de la ciudad de Asunción (Paraguay).